Michael Moore (znany jako Mike Moore, ur. 1949) – nowozelandzki polityk i dyplomata 
 Michael Moore (ur. 1954) – amerykański filmowiec 
 Michael Moore (ur. 1965) – brytyjski polityk